Албер Рібера, Албе́р Рібе́ра-Ді́ас (кат. Albert Rivera Díaz; * 15 листопада 1979 р., Барселона, район Барсалунес, Каталонія) — каталонський політичний діяч.
 Албалат-де-ла-Рібера, Албалат-де-ла-Рібера, Альбалат-де-ла-Рібера (валенс. Albalat de la Ribera, ісп. Albalat de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Хосе де Рібера, Хосе де Рібера, або Хусепе Рібера (ісп. Jose de Ribera, ісп. Jusepe de Ribera; 12 січня 1591 — 2 вересня 1652) — видатний художник Іспанії 17 століття.
 Переня-де-ла-Рибера (ісп. Pereña de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Фольгосо-де-ла-Рібера, Фольгосо-де-ла-Рібера (ісп. Folgoso de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Вілярдієгуа-де-ла-Рибера (ісп. Villardiegua de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Сапардьєль-де-ла-Рібера, Сапардьєль-де-ла-Рібера (ісп. Zapardiel de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Рібера-де-Арріба, Рібера-де-Арріба (ісп. Ribera de Arriba, аст. La Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Санчон-де-ла-Рібера, Санчон-де-ла-Рібера (ісп. Sanchón de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Льямас-де-ла-Рібера, Льямас-де-ла-Рібера (ісп. Llamas de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Сотільйо-де-ла-Рібера, Сотільйо-де-ла-Рібера (ісп. Sotillo de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Торре-ла-Рібера, Торре-ла-Рібера (ісп. Torre la Ribera, кат. Tor-la-ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Рібера-Баха (Алава), Ерріберабейтіа (баск. Erriberabeitia, ісп. Ribera Baja, офіційна назва Ribera Baja/Erribera Beitia) — муніципалітет в Іспанії.
 Аристотель (Рібера) - неаполітанський художник Хосе де Рібера, іспанець за походженням. 
 Альдеадавіла-де-ла-Рибера (ісп. Aldeadávila de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Сан-Мігель-де-ла-Рібера, Сан-Мігель-де-ла-Рібера (ісп. San Miguel de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Рібера-Альта (Алава), Рібера-Альта, Ерріберагойтіа (ісп. Ribera Alta, баск. Erriberagoitia) — муніципалітет
 Рібера-д'Уржальєт, Рібе́ра-д'Уржальє́т (кат. Ribera d'Urgellet) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. 
 Кастельйо-де-ла-Рібера, Вільянуева-де-Кастельйон, Кастельйо-де-ла-Рібера (ісп. Villanueva de Castellón (офіційна назва), валенс. Castelló de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.
 Паракуельйос-де-ла-Рібера, Паракуельйос-де-ла-Рібера (ісп. Paracuellos de la Ribera) — муніципалітет в Іспанії.